Спокен има више значења:
 Округ Спокен (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Спокен, је град у савезној држави Вашингтон
 Спокен (Луизијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Спокен (Мисури), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисури
 Спокен (река), је река која протиче кроз САД